Ahrer ist der Familienname folgender Personen:

 Helga Ahrer (* 1967), österreichische Politikerin
 Jakob Ahrer (1888–1962), österreichischer Rechtsanwalt und Politiker
 Josef Ahrer (1908–1934), österreichischer Sozialdemokrat und Revolutionär